

Geografia

Belgio 
 Chêne – frazione di Léglise, comune nella provincia del Lussemburgo (Vallonia)

Francia 
 Chêne-Arnoult – ex comune ora frazione di Charny-Orée-de-Puisaye, comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)
 Chêne-Bernard – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Chêne-en-Semine – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Chêne-Sec – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Le Chêne – comune nel dipartimento dell'Aube (Grand Est)
 Le Chêne – ex comune ora frazione di Lessard-et-le-Chêne, comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)

Svizzera 
 Chêne-Bougeries – comune (Canton Ginevra)
 Chêne-Bourg – comune (Canton Ginevra)
 Chêne-Pâquier – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)
 Chêne-Thônex – ex comune ora diviso nei comuni di Chêne-Bourg e Thônex (Canton Ginevra)

Persone 
 Fernand du Chêne de Vère (...-1943) – imprenditore e mecenate francese naturalizzato italiano
 Enrico du Chêne de Vère (1888-1976) – calciatore italiano